Бістра () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Бістра () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Бістра.
 Бістра () — комуна в Румунії, у повіті Марамуреш.
 Бистра () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративний центр комуни Бістра.
 Бістра () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Попешть.